Роберт Монтгомери Бёрд (; , Нью-Касл, Делавэр — , Филадельфия, Пенсильвания) — американский писатель-романист, драматург и фотограф. Автор пьес для Эдвина Форреста, таких как «Гладиатор» (The Gladiator, поставлена в 1931 году).

Библиография 
 Калавар (Calavar, 1834)
 Язычник (The Infidel, 1835)
 Ястребы из Ястребиной лощины (The Hawks of Hawk-Hollow, 1835)
 Шепард Ли (Sheppard Lee, 1836)
 Лесной дьявол (Nick of the Woods, 1837)
 Приключения Робина Дея (The Adventures of Robin Day, 1839)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Краткая биография писателя: Берд Роберт Монтгомери, www.surbor.su

Персоналии по алфавиту
Писатели США XIX века
Драматурги США